Mutterplanet steht für:
 den Zentralkörper, um den ein Mond kreist, siehe Satellit (Astronomie)
 in der Science Fiction der Geburtsplanet eines Protagonisten analog einem Geburtsort